

Pessoas 
 Santa Filomena
Filomena Amaro
Filomena Cautela
Filomena Gabriela Brandão Henriques de Noronha
Filomena Gonçalves
Filomena Marona Beja
Filomena Serpa

Ver também
 Filomela

Desambiguações de antropônimos
Antropônimos femininos